Buchberg kan syfta på följande platser:

Schweiz 

 Buchberg, Schaffhausen, ort och kommun,

Tjeckien 

 Buková hora (berg i Tjeckien, lat 50,01, long 16,71),

Tyskland 

 Buchberg, Mecklenburg, ort, Mecklenburg-Vorpommern,

Österrike 

 Buchberg (berg i Österrike, Salzburg, Politischer Bezirk Sankt Johann im Pongau, lat 47,42, long 13,25), 
 Buchberg (berg i Österrike, Niederösterreich, Politischer Bezirk Hollabrunn), 
 Buchberg (kulle i Österrike, Oberösterreich, Politischer Bezirk Freistadt), 
 Buchberg (berg i Österrike, Oberösterreich, Politischer Bezirk Vöcklabruck), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar
Robotskapade Österrikeförgreningar